Anastasija Sevastova era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in finale da Tatjana Maria con il punteggio di 6–4, 7–5.

Teste di serie 

 Caroline Garcia (quarti di finale)
 Angelique Kerber (primo turno)
 Anastasija Sevastova (finale)
 Anett Kontaveit (primo turno)

 Carla Suárez Navarro (primo turno)
 Danielle Collins (primo turno)
 Lucie Šafářová (quarti di finale)
 Aryna Sabalenka (primo turno)

Wildcard 

  Lara Arruabarrena (secondo turno)
  Marta Kostyuk (primo turno)

 Svetlana Kuznetsova (primo turno)
 Francesca Schiavone (primo turno)

Qualificate 

  Johanna Larsson (secondo turno)
  Alison Riske (quarti di finale)
  Ajla Tomljanović (quarti di finale)

 Rebecca Peterson (secondo turno)
 Sofia Kenin (semifinale)
 Antonia Lottner (secondo turno)

Lucky loser 

  Viktória Kužmová (primo turno)

 Stefanie Vögele (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mallorca Open 2018